Haselhorst – quartiere della città di Berlino
 Haselhorst – stazione della metropolitana di Berlino
 Haselhorst – frazione del comune di Diesdorf
 Reichsforschungssiedlung Haselhorst – complesso residenziale della città di Berlino, sito nell'omonimo quartiere